Jota (letter), de 9e letter van het Griekse alfabet
Jod, de 10e letter van het Hebreeuwse alfabet
Jota (dans), een Spaanse volksdans
Jota (gerecht), een stoofpot uit Kroatië
Jamboree on the Air, een radio-evenement bij scouting